Конди () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Параиба. Составная часть мезорегиона Зона-да-Мата-Параибана. Находится в составе крупной городской агломерации Агломерация Жуан-Песоа. Входит в экономико-статистический  микрорегион Жуан-Песоа. Население составляет 24 380 человек на 2016 год. Занимает площадь 172 950 км². Плотность населения — 123 74 чел./км².

История
Город основан в 1963 году.

Статистика
 Валовой внутренний продукт на 2014 составляет 564.410,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2014 составляет 23.962,37 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс человеческого развития на 2010 составляет 0,560 (данные: Программа развития ООН).

Примечания

Муниципалитеты штата Параиба